Фамилија Ботељо има више значења:

 Фамилија Ботељо, Колонија Сан Исидро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ботељо (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику